Раймунд — имя. Известные носители:

 Раймунд I (граф Тулузы)
 Раймунд II (граф Руэрга)
 Раймунд II (граф Триполи)
 Раймунд II (граф Тулузы)
 Раймунд III (граф Руэрга)
 Раймунд III (граф Триполи)
 Раймунд III (граф Тулузы)
 Раймунд IV (граф Тулузы)
 Раймунд (IV) (граф Тулузы)
 Раймунд (V) (граф Тулузы)
 Раймунд V (граф Тулузы)
 Раймунд VI (граф Тулузы)
 Раймунд VII (граф Тулузы)

 Раймунд де Пуатье
 Раймунд Бургундский
 Раймунд Тулузский
 Раймунд Луллий
 Раймунд де Пеньяфорт
 Раймунд Беренгер IV (граф Прованса)
 Раймунд Ноннат
 Святой Раймунд
 Раймунд Роже де Фуа
 Раймунд Роже Транкавель
 Раймунд Роже II (ок. 1034—1067) — правитель части Каркассонского графства с 1061 года.

См. также 
 Раймунд, Фердинанд (1790—1836) — австрийский драматург.
 Раймунд-театр — венский театр, названный в честь Фердинанда Раймунда.
 Райнмут, Карл Вильгельм
 Раймонд
 Реймонд
 Рэймунд, Моника